Najib Ammari (1992-), un footballeur algérien ;
 Yasmine Ammari (1985-), une auteure-compositrice-interprète et actrice algérienne.

 Arkía El-Ammari (1976-), une ancienne joueuse de volley-ball espagnole.

 Ammari, une commune de la wilaya de Tissemsilt en Algérie.

Ammari peut aussi désigner :
 Ammari, une variété (ou cultivar) de dattier endémique de la région de la Saoura (Algérie).